Poniższy wykaz jest listą osób płci męskiej, noszących rosyjskie imię i nazwisko Aleksandr Riazancew (ros. Александр Рязанцев). 

 Aleksandr Riazancew (ur. 1980) – rosyjski hokeista
 Aleksandr Riazancew (ur. 1985) – rosyjski szachista
 Aleksandr Riazancew (ur. 1986) – rosyjski piłkarz